Мінова (Наґано)
Мінамі-Мінова